Mager steht für:
 Mager, zoroastrischer Priester, siehe Magier (Religion)

Mager ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Mager (1883–1946), deutscher Benediktiner, Philosoph und Psychologe
 Christian Mager (* 1992), deutscher Radrennfahrer
 Christoph Mager (* 1976), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Engelbert Mager (1849–1926), deutscher Lehrer und Autor
 Franz Mager (1895–1943), österreichischer Straßenbahner und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Friedrich Mager (1885–1974), deutscher Geograph und Historiker
 Gianluca Mager (* 1994), italienischer Tennisspieler
 Hasso Mager (1920–1995), deutscher Schriftsteller
 Herbert Mager (1888–1979), deutscher Maler
 Horst Mager (* 1964), deutscher Landschaftsgärtner, Biologe, Autor, Redakteur und Regisseur
 Inge Mager (* 1940), deutsche evangelische Theologin und Hochschullehrerin
 Jessica Mager (* 1988), deutsche Sportschützin
 Johannes Mager (1925–2015), deutscher Kunstwissenschaftler, Publizist und Autor
 Jörg Mager (1880–1939) deutscher Musiker und Instrumentenbauer
 Karl Mager (1810–1858), deutscher Schulpädagoge
 Manuela Mager (* 1962), deutsche Eiskunstläuferin
 Michael Mager (* 1961), deutsches Justizopfer
 Reimer Mager (1906–1966), deutscher lutherischer Kirchenführer
 Reinhard Mager (* 1953), deutscher Fußballspieler

 Ute Mager (* 1962), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Wolfgang Mager (Historiker) (* 1932), deutscher Historiker
 Wolfgang Mager (* 1952), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Magere Menge